Джамаал Дэйн Маглойр (; род. 21 мая 1978 года, Торонто, Онтарио, Канада) — канадский профессиональный баскетболист, в настоящее время консультантом Ника Нерса в «Торонто Рэпторс». Играл на позиции центрового. Был выбран под 19-м номером на драфте НБА 2000 года клубом «Шарлотт Хорнетс». Участвовал в матче всех звёзд 2004 года (второй канадец в истории матчей всех звёзд после Стива Нэша). Также выступал за команды «Милуоки Бакс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Джерси Нетс», «Даллас Маверикс», «Майами Хит» и «Торонто Рэпторс».

Ранняя жизнь 
Маглойр родился в Торонто, в семье тринидадского происхождения. Учился в Eastern Commerce Collegiate Institute в Торонто.

Выступления за университет 
В 1998 году Маглойр в составе «Кентукки Уайлдкэтс» стал победителем турнира NCAA. За время же выступлений за «Уайлдкэтс» Джамаал сделал 268 блок-шотов, что является рекордом учебного заведения.

Профессиональная карьера

Торонто Рэпторс (2011—) 
9 декабря 2011 года Маглойр подписал однолетний контракт на ветеранский минимум с «Торонто Рэпторс», таким образом став первым рождённым в Канаде баскетболистом в составе «Рэпторс». 18 сентября 2012 года он продлил контракт с клубом, но уже 27 октября команда отчислила его из своего состава.

18 ноября 2012 года «Рэпторс» наняли Маглойра на пост командного консультанта и посла клуба. Начиная с сезона 2013/14 Маглойр также стал выполнять обязанности ассистента главного тренера.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Jamaal Magloire at ESPN.com
 Jamaal Magloire’s official website
 Статистика на сайте basketball-reference.com

Баскетболисты Канады
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Баскетбольные тренеры Канады
Тренеры «Торонто Рэпторс»